Maximilià I del Sacre Imperi Romanogermànic (Wiener Neustadt, Baixa Àustria, 1459 - Wels, Alta Àustria), emperador del Sacre Imperi Romanogermànic (rei dels Romans) i Arxiduc d'Àustria
 Maximilià I de Baviera (1573, Munic - 1651, Ingolstadt), duc de Baviera i primer elector de Baviera 
 Maximilià I Josep de Baviera (Schwetzingen, Baviera, 1756 - Munic, 1825), primer rei de Baviera 
 Maximilià de Hohenberg, (Viena, 1902 - 1962), primer duc de Hohenberg
 Maximilià I de Mèxic, emperador de Mèxic (1864 - 1867)